Ви́ктор Гео́ргиевич Соло́мин  (род. 4 октября 1962, Махачкала) — украинский домрист, композитор, импровизатор и преподаватель. Лидер групп Solominband и ДомРа. Член Союза композиторов Нидерландов.. Лауреат международных конкурсов, стипендиат Международного фонда имени Генриха Бёлля (1998). Один из создателей электродомры.

Биография 
Музыкой заинтересовался очень рано. В пятилетнем возрасте самостоятельно научился играть на баяне, после чего родители отправили его учиться в музыкальную школу по классу баяна.
Успешно окончив музыкальную школу, Виктор Соломин поступил в музыкальное училище, но по классу домры..Уже на первом курсе он получил вторую премию на Всесоюзном конкурсе в Астрахани . После окончания училища, последовала учеба в Харьковской консерватории в классе профессора Коровая Федора Игнатьевича.

Консерватория была окончена экстерном, так как Соломину предложили работу в Москве в ансамбле Людмилы Зыкиной.
С 1989 по 1992 гг. Виктор Соломин работал солистом Государственного Академического Ансамбля Народных Инструментов «Россия»
Художественным руководителем ансамбля была Народная артистка СССР Людмила Зыкина, дирижёром — легендарный баянист и композитор Виктор Гридин.
Нагрянувшая перестройка заставила музыканта вернуться на Украину.

С 1992 по 1995 гг. Соломин работал преподавателем по классу домры и инструментовки в Харьковском Институте Искусств. В это время он создает свою первую группу Общежитие № 13, в которую вошли студенты института. Коллектив концертировал в Германии и Югославии.

1996—2004 гг. — Соломин занимался концертной и преподавательской деятельностью в странах Западной Европы (Чехия, Германия, Голландия, Бельгия, Франция, Италия, Испания, Англия).

В 1998 г. Виктор Столомин стал стипендиатом Heinrich Böll Stiftung в Германии.

В 2004 г. вернулся на Украину и создал в Киеве группу Solominband. Группа стал известна благодаря тому, что в ней впервые джазовая музыка исполнялась на домре.

В 2009 году киевские музыкальные мастера Олег Стоколос и Андрей Степанович совместно с Виктором Соломиным создали первую в мире четырехструнную электродомру.

В 2010 г. создал этно-фьюжн группу «ДомРа», объединившую в своей музыке джаз, рок и аутентические украинские песни.

Основные сочинения 
 Джазовые пьесы для домры
 Четыре фантазии для домры с оркестром на темы Астора Пьяццоллы
  Libertango
 Oblivion
 Milonga del Angel]
 Vayamos Al Diablo
 Фантазия для домры с оркестром на тему Исаака Альбениса
 Музыка к короткометражному фильму Тараса Валигуры «Ощущение»
 Цикл песен в соавторстве с Дарьей Ивановской
 Весна
 Купальська
 Рыбы
 Обработки украинских народных песен
 Цикл песен для голоса с оркестром народных инструментовЩедрий вечір

Примечания

Ссылки 
  Виктор Соломин на YouTube
  Виктор Соломин в передаче «Неформат»
 Интервью для сайта music.itop.net
  Интервью для сайта uajazz.com 
 Пресса о Викторе Соломине и его проектах
 Интервью газете «День»
 О группе ДомРа и электродомре
 УНИАН об электродомре
 Интервью для газеты «Вести сегодня» (Рига, Латвия)
 Сайт группы Solominband

Выпускники Харьковской консерватории
Преподаватели Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского